Jouer un double jeu signifie servir deux partis à la fois, dans le monde de l'espionnage notamment. Par extension, on l'applique à une personne qui dissimule ses vraies motivations.

Télévision 

 Double Jeu (), un épisode double de la série Batman, la série animée (1992) ;
 Double Jeu (), un épisode de la série Highlander (1993) ;
 Double Jeu est une émission de TV de Thierry Ardisson entre 1991 et 1992 ;
 Double Jeu est une série télévisée policière allemande.
 Double Jeu () est une série télévisée policière américaine.

Cinéma 

 Double Jeu (Crossplot), un film britannique de 1969 réalisé par Alvin Rakoff ;
 Double Jeu (Der Richter und sein Henker), un film allemand de Maximilian Schell, 1975 ;
  (Impulse) est un film américain de 1990 réalisé par Sondra Locke ;
 Double Jeu est un court métrage d’Emmanuel Oberg (1997) ;
 Double Jeu (Double Jeopardy) est un film américain de 1999 réalisé par Bruce Beresford.

Musique 

 Double Jeu est un album de Michel Berger enregistré en duo avec France Gall et sorti en 1992.

Littérature et bande dessinée 

 Double Jeu est une série de livres dont vous êtes le héros où l'on peut jouer à deux ;
 Double Jeu est une histoire de la série de bande dessinée Jess Long (1984) ;
 Double Jeu est un livre-photos rassemblant 10 ans de photos de Clara Morgane et des écrits de Nicolas Rey. Il est accompagné d'un DVD documentaire sur Clara Morgane (2011).

Divers 
 Au baseball, un double jeu consiste à retirer deux coureurs dans la même action défensive.

Voir aussi 
 
 Ne pas confondre avec le Jeu du Double, un casse-tête.